Les Championnats du monde d'escrime 2009 ont eu lieu à Antalya, en Turquie du  au . Les championnats ont été attribués à la Turquie lors du congrès de la Fédération internationale d'escrime du  à Madrid. La ville d'Antalya avait comme seule rivale lors de ce vote la capitale danoise, Copenhague.

La compétition a regroupé 699 tireurs et tireuses venus de 82 pays différents. Ces tireurs ont disputé 12 épreuves différentes, six masculines et six féminines.
 Fleuret masculin et féminin, individuel et par équipes
 Epée masculine et féminine, individuelle et par équipes
 Sabre masculin et féminin, individuel et par équipes

Les championnats ont été touchés par la situation politique du Moyen-Orient : en phase éliminatoires, le fleurettiste iranien Ebrahimi a déclaré forfait pour ne pas avoir à tirer contre l'Israélien Or Tomer.

L'Italie a largement dominé les championnats récoltant neuf médailles dont quatre en or. Les grandes nations de l'escrime se retrouvent aux premières places : l'Italie en tête, la Russie deuxième avec trois titres, l'Allemagne et la France troisième et quatrième, chacune avec un titre.

Calendrier 
Les championnats du monde adoptent une nouvelle formule. Auparavant les éliminatoires avaient lieu la veille du tableau d'élimination directe. Maintenant ils ont tous lieu avant le début des phases finales. Cela revient à créer trois jours de compétition avant le commencement des finales qui constituent donc le championnat à proprement parler. La position de la cérémonie d'ouverture le  en est l'illustration flagrante.

L'objectif de cette nouvelle organisation est de resserrer les finales sur six jours au lieu des huit auparavant et donc de proposer un programme plus condensé aux médias pour faciliter la retransmission télévisée de la compétition.

La formule de la compétition 
La formule adoptée par la fédération internationale d’escrime pour ces championnats est la suivante :
Pour les compétitions individuelles 
 Les 16 premiers tireurs ou tireuses au classement mondial sont directement qualifiés pour la phase finale.
 Tous les autres tireurs ou tireuses participent aux éliminatoires qui ont lieu sous la forme d’un tour de poules puis d’un tableau d’élimination directe.
 La phase finale prend la forme d’un tableau d’élimination directe de 64 participants. Il rassemble les 16 qualifiés directs et les 48 qualifiés à la fin des éliminatoires.
Pour les compétitions par équipes 
 La phase finale prend la forme d’un tableau d’élimination directe de 32 participants. Les équipes sont classées en fonction de leurs résultats sur l'année et donc du classement mondial édicté par la fédération internationale.

Podiums

Résultats détaillés

Fleuret

Hommes individuel

Hommes par équipe 
 Composition des équipes

 Andrea Baldini
 Stefano Barrera
 Andrea Cassarà
 Simone Vanni

 Yuki Ota
 Kenta Chida
 Kyoya Ichikawa
 Yusuke Fukuda

 Brice Guyart
 Erwan Le Péchoux
 Terence Joubert
 Grégory Koenig

 Jun Zhu
 Liangcai Huang
 Jialuo Shi
 Lei Sheng

 Peter Joppich
 Benjamin Kleibrink
 Dominik Behr
 Sebastian Bachmann

 Tomasz Cieply
 Radosław Glonek
 Slawomir Mocek
 Marcin Zawada

 Richard Kruse
 Laurence Halsted
 Edward Jeffries
 Jamie Kenber

 Renal Ganeev
 Artiom Sedov
 Alexey Khovansky
 Alexandre Stoukaline

 Tableau

Femmes individuel

Femmes par équipe 
 Composition des équipes

 Elisa Di Francisca 
 Arianna Errigo 
 Margherita Granbassi  
 Valentina Vezzali

 Jeon Hee-Sook 
 Jung Gil-Ok  
 Nam Hyun-Hee
 Seo Mi Jung  

 Andreea Andrei 
 Cristina Ghita 
 Cristina Stahl  
 Maria Udrea

 Lee Kiefer
 Nzingha Prescod
 Ambika Singh 
 Doris Willette 

 Maria Bartkowki
 Carolin Golubytskyi 
 Anja Schache 
 Katja Wächter 

 Kateryna Chentsova
 Olena Khismatulina 
 Olga Leleyko 
 Anastasiya Moskovska 

 Chen Jinyan  
 Dai Huili  
 Shi Yun 
 Su Wan Wen  

 Julia Birioukova 
 Kamilla Gafurzianova  
 Larisa Korobeinikova 
 Aida Shanayeva 

 Tableau

Épée

Hommes individuel

Hommes par équipe 
 Composition des équipes

 Gauthier Grumier   
 Jérôme Jeannet
 Jean-Michel Lucenay
 Ulrich Robeiri

 Max Heinzer
 Fabian Kauter
 Michael Kauter 
 Benjamin Steffen

 Maksym Khvorost
 Vitaliy Medvedev 
 Bohdan Nikishyn
 Ihor Reylin  

 Krzysztof Mikolajczak 
 Tomasz Motyka 
 Adam Wiercioch 
 Radosław Zawrotniak  

 Gabor Boczko
 Géza Imre
 András Rédli
 Péter Somfai 

 Jung Jin-sun
 Seung Hwa Jung  
 Won Jin Kim 
 Park Kyoung-doo

 Jörg Fiedler  
 Christoph Kneip
 Sven Schmid
 Martin Schmitt 

 Diego Confalonieri 
 Francesco Martinelli  
 Alfredo Rota  
 Matteo Tagliariol 

 Tableau

Femmes individuel

Femmes par équipe 
 Composition des équipes

 Laura Flessel 
 Vanessa Galantine 
 Hajnalka Kiraly 
 Maureen Nisima  

 Katalin Izso  
 Emese Szász  
 Emese Takacs 
 Hajnalka Toth  

 Cristiana Cascioli
 Bianca Del Carretto 
 Nathalie Moellhausen  
 Francesca Quondamcarlo

 Simona Gherman
 Ana Maria Brânză 
 Iuliana Maceseanu  
 Anca Măroiu

 Malgorzata Bereza  
 Danuta Dmowska-Andrzejuk 
 Ewa Nelip 
 Magdalena Piekarska

 Cao Yulian 
 Luo Xiaojuan  
 Sun Yujie  
 Xu Anqi  

 Olga Kochneva
 Tatiana Logounova  
 Lyubov Shutova 
 Yana Zvereva

 Imke Duplitzer  
 Britta Heidemann  
 Marijana Markovic  
 Monika Sozanska  

 Tableau

Sabre

Hommes individuel

Hommes par équipe 
 Composition des équipes

 Vincent Anstett 
 Nicolas Lopez  
 Julien Pillet 
 Boris Sanson 

 Tiberiu Dolniceanu 
 Rareș Dumitrescu
 Cosmin Hanceanu
 Florin Zalomir Gelu 

 Aliaksandr Buikevich 
 Dmitri Lapkes  
 Aliaksei Likhacheuski 
 Valery Pryiemka 

 Tamás Decsi  
 Nikolasz Iliasz
 Balazs Lontay
 Áron Szilágyi   

 Daryl Homer 
 Benjamin Igoe 
 Timothy Morehouse
 James Williams

 Vardan Kosikov
 Nikolay Kovalev 
 Ilia Mokretsov 
 Veniamin Reshetnikov  

 He Wei  
 Jiang Ke Lu  
 Liu Xiao 
 Zhong Man 

 Aldo Montano 
 Diego Occhiuzzi  
 Giampiero Pastore  
 Luigi Tarantino  

 Tableau

Femmes individuel

Femmes par équipe 
 Composition des équipes

 Olha Kharlan
 Olena Khomrova
 Halyna Pundyk
 Olha Zhovnir

 Ilaria Bianco
 Gioia Marzocca
 Irene Vecchi
 Livia Stagni

 Bogna Jozwiak
 Katarzyna Kedziora
 Aleksandra Socha
 Irena Wieckowka

 Bao Yingying
 Chen Xiaodong
 Li Fei
 Ni Hong

 Mariel Zagunis
 Monica Aksamit
 Dagmara Wozniak
 Daria Schneider

 Carole Vergne
 Léonore Perrus
 Solenne Mary
 Cécilia Berder

 Alexandra Bujdoso
 Sibylle Klemm
 Stefanie Kubissa
 Anna Limbach

 Sofia Velikaïa
 Ekaterina Diatchenko
 Julia Gavrilova
 Svetlana Kormlitsyna

 Tableau

Tableau des médailles

Notes et références 

2009
Escrime
Escrime 2009
Escrime Monde 2009
Championnat Monde Escrime
Monde
Championnat Monde Escrime
Championnat Monde Escrime